Flager peut faire référence à :
 Henry Morrison Flagler, un homme d'affaires américain.
 Des lieux nommés en hommage à ce personnage :
 le comté de Flagler, en Floride ;
 le Flagler College, une université de Floride ;
 la municipalité de Flagler, dans le Colorado.